Fresko  steht für:

 Fresko, ein Wand- oder Deckenbild, bei dem in Wasser gelöste Pigmente auf den frischen Putz aufgetragen werden
 Fresko (Spiel), ein Brettspiel für 2 bis 4 Spieler
 FRESKO e. V., Wiesbadener Bildungsträger 

Siehe auch:
 Fresco